Куэнси () — коммуна на северо-востоке Франции, регион Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель. Входит в кантон Панж.

Географическое положение 

Куэнси расположен в 290 км к востоку от Парижа и в 8 км к востоку от Меца.

История 
 В романскую эпоху Куэнси находился на римской дороге из Меца в Вормс.
 Деревня бывшей провинции Три епископства.
 Бывший центр феода.
 В 1790-1794 годах к Куэнси была присоединена деревня Обиньи.
 На востоке от деревни 14 августа 1870 года произошла битва при Борни-Коломбе.

Демография 
По переписи 2011 года в коммуне проживало 306 человек.

Достопримечательности 

 Следы римской дороги.
 Руины замка де Коломбе, XVIII век. Сожжён 27 сентября 1870 года.
 Руины церкви Сен-Набор-де-Коломбе, колокольня XII века.
 Пруд д'Обиньи с остатками мельницы.
 Руины замка д'Обиньи, XVIII век; разрушен в 1630 году.
 Германский монумент павшим в войне 1870 года, военное кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Институт статистики. Куэнси.